Tatarské a baškirské příjmení Safin má více nositelů:

 Dinara Safinová (* 1986), ruská tenistka 
 Marat Safin (* 1980), ruský tenista
 Ostap Safin (* 1999), český lední hokejista
 Timur Safin (* 1992), ruský sportovní šermíř, fleretista